xbc – codice ISO 639-3 della lingua battriana
 XBC – codice valutario ISO 4217 dell'Unità di acconto Europea 9 (E.U.A.-9), unità per il mercato obbligazionario